Ламбру́ско (, ломб. и , ) — семейство сортов чёрного винограда, используемых для производства одноименных красных и белых игристых вин.

История 
Сорт известен с древних времен, и археологические исследования показали, что его культивировали еще этруски. В эпоху древнего Рима он очень высоко ценился за рост и урожайность. Марк Порций Катон Старший утверждал, что урожая с двух третей акра достаточно, чтобы заполнить вином 300 амфор.

География 
Ламбруско культивируется преимущественно в области Эмилия-Романья, частично в Ломбардии и Пьемонте. Пока ему не удалось получить международный статус, контролируемый по происхождению, как, например, шампанскому, однако лучшие сорта причислены к категории DOC (Denominazione di Origine Controllata) и производятся в восьми районах в окрестностях городов Модена и Реджо-нель-Эмилия.

Описание 
Этот сорт считается диким сортом винограда, поскольку в отличие от, например, Шардоне, в диких условиях он легко опыляется с лоз других сортов, что приводит к большему разнообразию. Ампелографы идентифицировали более 60 его разновидностей, среди которых можно выделить 6 основных — Ламбруско Граспаросса, Ламбруско Маэстри, Ламбруско Марани, Ламбруско Монтерикко, Ламбруско Саламино и Ламбруско Сорбара. Все они являются автохтонами для Эмилии.

Интересно, что для предотвращения заболевания мильдью виноделы используют необычный способ выращивания — лозу пускают расти по тополю, благодаря чему она взбирается довольно высоко от земли.

Применение 

Из винограда Ламбруско производят игристые и слабоигристые вина, в основном красные, но также розовые и белые, сухие, полусухие и полусладкие. Из них наиболее ценятся красные шипучие (ит. frizzante). Они не предназначены для долгого хранения.

Почти всегда вина ламбруско делаются из более чем одного вида винограда, зачастую с добавлением и других сортов (не более 15 %), таких как Анчелотта (для улучшения оттенка), Мардземино (Marzemino), Мальбо Джентиле (Malbo Gentile), Каберне Совиньон (для улучшения тела и структуры вина) и других.

Производится ламбруско по методу Шарма, то есть вторичное брожение вина, когда появляются пузырьки, происходит не в бутылках, как при производстве шампанского, а в больших стальных емкостях.

Сам по себе сорт не отличается сахаристостью, и многие виноделы увеличивают содержание сахара в вине, прерывая процесс ферментации или добавляя ректифицированный концентрат виноградного сока. Если не повышать количество сахара, то становится возможным произвести из Ламбруско прекрасное сухое вино с клубничными тонами и слегка горчащим финишем.

В 1970—1980 годах ламбруско было на первом месте среди импортируемых США вин.

См. также 
 Анчелотта
 Просекко

Примечания

Литература 
 

Игристые вина Италии